Generalanwalt bezeichnet allgemein den obersten Strafverfolger eines Staates oder einer Organisation, z. B.:

 den ersten englischen Kronanwalt, siehe Attorney General
 Referatsleiter der Generalprokuratur am OGH in Österreich, siehe Generalprokurator
 den ersten schweizerischen Bundesanwalt, siehe Bundesanwaltschaft (Schweiz)
 jeden der elf Generalanwälte am Europäischen Gerichtshof, siehe Generalanwalt (EuGH)

Siehe auch:
 Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof